

Codici 
 MHS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mount Shasta (California) (Stati Uniti)

Mineralogia 
 Mhs – abbreviazione di magnesio-hastingsite

Note